

Geografia
 Chilton – census-designated place del Texas (Stati Uniti)
 Chilton – città del Wisconsin (Stati Uniti)
 Chilton – villaggio e parrocchia civile di nell'Oxfordshire, Regno Unito
 Chilton – contea cerimoniale nel Buckinghamshire, Regno Unito
 Chilton – parrocchia civile di nel Suffolk, Regno Unito
 Chilton – cittadina nella contea Durham, Regno Unito
 Chilton Candover – villaggio nella contea Hampshire, Regno Unito
 Chilton Foliat – villaggio nella contea Wiltshire, Regno Unito
 Chilton Cantelo – villaggio nel distretto South Somerset, nella contea Somerset, Regno Unito
 Chilton Polden – villaggio nel distretto Sedgemoor, nella contea Somerset, Regno Unito
 Chilton Trinity – villaggio nel distretto Sedgemoor, nella contea Somerset, Regno Unito
 Contea di Chilton – Contea dell'Alabama (Stati Uniti)

Persone
 Allenby Chilton – allenatore di calcio e calciatore britannico
 Alex Chilton – cantante e chitarrista statunitense
 Bruce Chilton – biblista statunitense
 Henry Chilton – diplomatico britannico
 Horace Chilton – politico statunitense
 Kevin Chilton – astronauta e generale statunitense
 Max Chilton – pilota automobilistico britannico
 Tom Chilton – pilota automobilistico britannico
 Tom Chilton – autore di videogiochi statunitense
 William E. Chilton – politico statunitense

Altro
 2221 Chilton – asteroide della fascia principale
 USS Chilton (APA-38) – nave militare statunitense
 Chilton Aircraft – produttore britannico di aeroplani